Grabmühle ist der Ortsname von

 Grabmühle (Dietramszell), Ortsteil der Gemeinde Dietramszell, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Grabmühle (Geisenhausen), Ortsteil des Marktes Geisenhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Grabmühle (Langenmosen), Ortsteil der Gemeinde Langenmosen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Grabmühle (Lechbruck am See), Ortsteil der Gemeinde Lechbruck am See, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Grabmühle (Mainburg), Ortsteil der Stadt Mainburg, Landkreis Kelheim, Bayern
 Grabmühle (Wittelshofen), Ortsteil der Gemeinde Wittelshofen, Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch:
 Grabmühl